Sekler bezeichnet:

 Sekler, eine ungarischsprachige Bevölkerung im Osten Siebenbürgens, siehe Szekler
 Sekler, früher einen Beutelmacher (Säckler), siehe Beutler

Sekler ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
Seckler